Патрик Карпантье (; род. 13 августа 1971, Ла-Саль, Канада) — канадский автогонщик.
 двукратный бронзовый призёр чемпионатов Champ Car.

Общая информация 
Патрик женат. Его избранницу зовут Аник. В 2001 году у супругов родилась дочь Анаис.

Спортивная карьера

Первые годы 
Как и у многих пилотов того времени, карьера Карпантье включала этап соревнования в юниорских формулических классах. Выиграв несколько титулов в различных канадских первенствах, он с 1992 года начинает пробовать себя в более престижной Формуле-Toyota Atlantic. Дебютные гонки на канадских трассах прошли в равной борьбе с лидерами, но финансирование для участия в серии на полном расписании было найдено лишь к 1994 году.

На изучение трасс в США и поиск нужной стабильности результатов ушло пару лет, и к сезону-1996 года у Патрика почти не было конкурентов в серии: 9 побед и 8 поул-позиций позволили ему более чем уверенно стать победителем первенства.

1997—2001 
Помощь канадских спонсоров помогла квебекцу уже в 1997 году дебютировать в главном формулическом чемпионате Северной Америки — серии CART. Его команда Bettenhausen Motorsports весь сезон предоставляла Патрику конкурентоспособную машину и Патрик, как мог, пользовался этим: в 14 гонках дебютного сезона он трижды смог финишировать в Top10, в том числе единожды — в гонке на овале в Мэдисоне — смог прибыть на финиш на второй позиции. По итогам года канадец стал новичком сезона в серии, опередив среди прочих конкурентов за этот титул будущего многократного чемпиона серии IRL IndyCar Дарио Франкитти.

В сезоне-1998 Карпантье остаётся в серии, но меняет команду, перебравшись в коллектив Джерри Форсайта. Патрик и здесь показывает свою скорость, завоевав по ходу сезона две поул-позиции, но в гонках он по прежнему нестабилен: при том, что его партнёр по команде Грег Мур большую часть сезона борется за второе место в чемпионате и множество раз попадает в Top5 на финише, он выступает куда скромнее и лишь пять раз за сезон попав в Top10 на финише заканчивает год 19-м.

В сезоне 1999 года канадец показывает более стабильные результаты: девять финишей в Top10, в том числе второе место в гонке на городской трассе в Ванкувере позволяют ему завершить сезон на тринадцатой позиции обего зачёта, однако вновь он худший пилот Forsythe Racing.

В 2000-м году, не поддавшись на предложение Toyota, коллектив Форсайта предпочитает использовать моторы Ford. Выбор оправдывает себя: в то время как даже прошлогодние чемпионы из Chip Ganassi Racing испытывали серьёзные проблемы со скоростью на дорожных трассах, Карпантье смог показывать стабильно хорошие результаты на трассах любого типа. В результате, даже пропустив из-за проблем со здоровьем три гонки в начале сезона, Патрик завершает год 11-м, в 17 гонках сезона сразу 7 раз финишировав в Top5.

В 2001-м году канадец продолжает улучшать своё рекордное достижение в личном зачёте серии.

Год оказывается не очень стабильным — в 20 гонках сезона канадец сразу шесть раз попадает в аварию на ранней стадии заезда и не попасть в итоговой классификации даже в число двадцати быстрейших пилотов, однако несколько отличных гонок с финишем в тройке лучших (среди них и первая победа Карпантье в рамках серии — на овале в Бруклине) позволяют ему набрать десятую сумму очков всех пилотов чемпионата.

2002—2004 
В 2002 году расклад сил в серии изменился: после ухода из чемпионата Penske Racing, и ряда перестановок в остальных командах, пилоты команды Джерри Форсайта заметно укрепили свои позиции в серии. Прибавил и Патрик — канадец становится заметно стабильнее (лишь шесть раз за сезон он не попадает в Top10 на финише гонок) и, как следствие, резко улучшает свои позиции в чемпионате. Квебекец большую часть сезона борется в группе пилотов, сражающихся в чемпионате непосредственно позади лидера сезона — бразильца Кристиано да Матты и, в итоге, занимает третье место. По ходу года выиграно две гонки (в Мид-Огайо и Кливленде) и завоёван 1 поул (там же в Мид-Огайо).
В 2003-м году серия претерпевает изменения: уходят из чемпионата несколько сильных команд и этапов на трассах овального типа, а на их место приходят несколько сильных пилотов из европейских серий и дополнительные этапы на дорожных трассах.

Происходят изменения и в Forsythe Racing: вторым пилотом команды вместо ушедшего в Rocketsports Алекса Тальяни становится многоопытный Пол Трейси. Уроженец Онтарио уже в первых гонках доказывает своё преимущество не только перед Карпантье, но и перед всем пелотоном чемпионата — выиграв семь из 18 гонок он завоёвывает титул победителя серии. Патрик же не смог поддержать темп партнёра по команде — лишь восемь финишей в Top5 (в том числе одна победа) за сезон оставляют его на пятом месте в чемпионате.

Карпантье берёт реванш во внутрикомандном споре в 2004 году: Пол уже не так стабилен (всего две победы за сезон), а Патрик куда чаще финиширует в лидирующей группе (лишь шесть финишей вне Top5). Побороться за титул однако не удаётся: два пилота Newman/Haas Racing — Жункейра и Бурде — оказываются заметно стабильнее канадцев, предоставив им возможность бороться только за третье место в чемпионате. ближайшему из них Патрик уступает по итогам года больше очков, чем положено за две победы.

По окончании сезона Карпантье покидает чемпионат, перебираясь в конкурирующую серию IRL IndyCar.

IndyCar и A1 Grand Prix 
Командой, принявшей квебекца, становится Cheever Racing. Патрик быстро приспособился к новой технике и стал стабильно финишировать в районе Top10. Две лучшие гонки были проведены на трассах овального типа (в Ричмонде и Нэшвилле), где Карпантье финишировал на третьей позиции.

По окончании сезона Карпантье вынужден был покинуть серию. Одним из факторов непродления контракта с канадцем стал уход титульного спонсора команды Эдди Чивера — австрийской компании Red Bull GmbH. Канадец провёл несколько гонок в серии A1 Grand Prix, после чего надолго прервал свои выступления в сериях на машинах с открытыми колёсами.

Возвращение за руль состоялось в 2011 году, когда Карпантье помогал команде Dragon Racing квалифицировать их машину на старт Indy 500. Попытка оказалась неудачной.

Прототипы и сток-кары 
После ухода из A1 GP Патрик провёл несколько гонок в канадском чемпионате сток-каров. Затем Карпантье перебрался в североамериканский чемпионат среди спортпрототипов RSCS, где провёл полтора сезона, несколько раз финишировав в составе своего экипажа в Top5.

Следующим этапом карьеры квебекца вновь стали сток-кары, однако на этот раз финансирования хватило на покупку места в машине сразу в двух главных сериях NASCAR. Патрик периодически стартует в них в 2007—2011 годах, зарабатывает по поулу в каждом из дивизионов, несколько раз финиширует на подиумных позициях; однако нигде Карпантье так и не закрепился.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Атлантический чемпионат 

Жирным выделен этап, где выиграна поул-позиция. Курсивом выделена гонка, где показан быстрейший круг.

CART / Champ Car 

Жирным выделен этап, где выиграна поул-позиция. Курсивом выделена гонка, где показан быстрейший круг.

IndyCar

Результаты в Indy 500

A1 Grand Prix 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Примечания

Ссылки 

 
 
 Интервью ESPN: часть1 , часть2 , часть3  (2007 год) 

Автогонщики Канады
Пилоты Atlantic Championship
Пилоты Indy Lights
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Канады
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты Grand-Am
Пилоты 24 часов Дейтоны
Гонщики NASCAR
Ралли-кроссмены по алфавиту
Пилоты чемпионата мира по ралли-кроссу